Die Pittsburgh Open 2023 fanden vom 8. bis 12. Februar 2023 in Pittsburgh, Pennsylvania, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver.

Vorjahressieger war Fares Dessouki, der nicht erneut teilnahm. Diego Elías sicherte sich den Turniersieg dank eines Finalerfolgs gegen Marwan Elshorbagy. Er gewann die Partie mit 11:5, 11:7 und 11:2.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Ursprünglich erhielt Hamza Khan eine Wildcard für einen Startplatz im Hauptfeld, zog jedoch vor Turnierstart zurück. Die Wildcard wurde nicht erneut vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 75.500 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2023
PSA World Tour 2022/23